Poblado Cinco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Poblado Cinco, Uxpanapa, Veracruz, 
 Poblado Cinco, Tierra Blanca, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar